

Мочище — селище, Новосибірський район, Новосибірська область
 Мочище — станція, Новосибірський район, Новосибірська область
 Мочище — починок, Шарканський район, Удмуртія